

Sigle 
 X protocol C-language Binding – libreria software ospitata da freedesktop.org

Codici 
 xcb – codice ISO 639-3 della lingua cumbrica

Estensione file 
 .xcb – estensione dei file generati dallo script XDCCBrowser per mIRC, che contengono elenchi di server, canali e file disponibili per il download